Správa může označovat:
 veřejná správa 
 státní správa
 samospráva
 územní samospráva
 zájmová samospráva (komora, zájmová skupina)
 soukromá správa
 akademická správa
 majetková správa, jak veřejná, tak soukromá, včetně správy nemovitostí
 správa společnosti – nebo společnosti v konkurzu, konkurzní správa
 hospodářská správa
 správa informačních systémů a dat,
 správa paměti v operačním systému počítače,
 životospráva

Související články 
 Správce

Reference

Externí odkazy